Issa bezeichnet:
 Ortschaften in Russland:
 Issa (Pensa), eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa
 Issa (Amur), ein Dorf in der Oblast Amur
 Issa (Pskow), ein Dorf in der Oblast Pskow
 Flüsse in Russland:
 Issa (Mokscha), rechter Nebenfluss der Mokscha in Mordwinien und in der Oblast Pensa
 Issa (Welikaja), linker Nebenfluss der Welikaja in der Oblast Pskow (Russland)
 Issa (Schtschara), Nebenfluss der Schtschara in Weißrussland, Zufluss der Memel
 Issa (Ghana), ein Ort in Ghana
 in der Antike eine Insel in der Adria, heute Vis in Dalmatien
 eine antike Stadt auf Lesbos, etwa 5 km südwestlich von Kalloni, siehe Issa (Lesbos)
 Issa (Clan), ein Clan der Somali in Dschibuti, Somalia und Äthiopien.
 Issa (Vorname), einen Vornamen
 Issa (Sängerin), norwegische Hard-Rock-Sängerin

Issa ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelaziz Issa (* 1995), tschadischer Fußballspieler
 Abdullahi Issa (1922–1988), Premierminister des Treuhandgebietes Italienisch-Somaliland 1956–1960
 Adamou Moussa Issa (* 1995), nigrischer Fußballspieler
 Aguila Saleh Issa (* 1944), libyscher Politiker
 Ahmed Issa (1943–1983), tschadischer Leichtathlet
 Albert Issa (1943–1993), nigrischer Schriftsteller und Verleger
 Darrell Issa (* 1953), US-amerikanischer Politiker (Kalifornien)
 Dodo Issa (* 1985), nigrischer Fußballspieler
 Esther Issa (* 1998), nigerianische Hochspringerin
 Ibrahim Issa (1929–1986), nigrischer Schriftsteller, Journalist und Manager
 Ismail Issa (* 1989), bulgarisch-türkischer Fußballspieler
 Kobayashi Issa (1763–1828), japanischer Haiku-Dichter
 Manal Issa (* 1992), französische Schauspielerin
 Mohamed Issa (* 1998), deutscher Schauspieler
 Mounkaïla Issa (* 1955), nigrischer General und Politiker
 Muhammad bin Abdul Karim Issa (* 1965), saudi-arabischer Politiker
 Nefaa Ben Issa (* 1989), tunesischer Gewichtheber
 Pierre Issa (* 1975), südafrikanischer Fußballspieler
 Veronika Issa, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin.

ISSA als Abkürzung steht für
 die International Social Security Association, siehe Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit
 die Internationale Schule für Schauspiel und Acting in München
 die International Strategic Studies Association
 die Informationsstelle Südliches Afrika e.V. in Bonn
 die International Ship Suppliers & Services Association
 die International Step by Step Association, ein Netzwerk von Fachleuten und NPO’s in der Bildung
 die International School Sports Association
 die International Shanty Song Association
 die International Singer Songwriter Association, ein Netzwerk von Künstlern der Musikbranche, Produzenten, Promotern, Radiosendern und Veranstaltern weltweit 
 die International Securities Services Association

ISSA